Arnaud Mousnier-Lompré (né en 1960), traducteur français de romans de science-fiction et de fantasy.
 Jacques Mousnier-Buisson (1766-1831), homme politique français.
 Jehan Mousnier de la Montagne (1596-1670), médecin et explorateur Huguenot.
 Roland Mousnier (1907-1987), historien français.